Мо́лодец или Молоде́ц может означать:

 РТ-23 УТТХ «Мо́лодец» — советская твердотопливная трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета.
 МБР 15П961 «Мо́лодец» — боевой железнодорожный ракетный комплекс.
 «Молодец» — буксирный пароход Отдельного кавказского корпуса, позднее — Черноморского флота Российской империи.
 Мóлодец — молодой человек бравого вида, крепкого сложения, сильный (удалец).
 Молоде́ц — похвала человеку, действия которого вызывают одобрение.
 «Молодец» — поэма М. Цветаевой.

См. также 
 Добрый мо́лодец — типовой персонаж, герой и активное действующее лицо народных песен на Руси и в России.